Арестович (; ; ) — білоруське прізвище, шляхетний рід гербу «Роля»; ім'я по батькові. Пов'язане з іменем Аріст  — «найкращий» (); Арістарх .

Відомі носії (прізвище):
  ( 1909 —  1978) — керівник комуністичних партизан в Мінській області в роки Другої світової війни;
  ( 1952) — вчений Білоруського національного технічного університету, в'язень сумління, довірена особа кандидата в президенти Миколи Статкевича;
 Арестович Олексій Миколайович ( 1975) — український військовий оглядач, коментатор, актор, блогер.

Відомі носії (по-батькові):
 Струве Федір Аристович ( 1816 —  1886) — історик античності;
 Петров Роман Арестович ( 1973) — завідувач кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Білоруські прізвища